Dania na zimowych igrzyskach olimpijskich startuje od 1948 roku. 

Łącznie reprezentacja Danii zdobyła jeden srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich. Medal ten wywalczyła duńska drużyna kobiet w curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano. Najliczniejsza reprezentacja Danii wystąpiła w 2010 roku. Wówczas kraj ten reprezentowało 17 zawodników i zawodniczek.

Liczba zawodników na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali według dyscyplin

Bibliografia 

!